Битва у Тележины произошла 26 мая 1653 года во время похода Тимоша Хмельницкого на Валахию накануне решающей битвы этой кампании.

Ход 
На известие о поражении войск Дику Буеску в битве под Фокшанами, господарь Валахии Матей Басараб дал приказ к общему отступлению. Войска Дика Буеску оказались в арьергарде. 26 мая у реки Тележина (Телаєн) в местности Сопля их догнал авангард казацко-молдавских войск, которым командовал Василе Лупу. Дошло до схватки, во время которой валашская конница прикрывала отступление своей пехоты. Атака молдаван Лупу наконец вынудила валахов к бегству. На оставшихся на поле боя сейменов (пехоту) вскоре ударили казаки Тимоша Хмельниченко, вынудив их к отступлению. Оби стороны перестреливались на лесистом поприще, при том сеймены нанесли значительные потери казакам, в бою погибло два казачьих сотника. После того, как перестрелка стихла, сеймены отошли в густые заросли у реки Прохова, где переждали до вечера, а ночью под прикрытием темноты переправились через реку и дошли до лагеря под Финтой.

Источники 
 М. Грушевський. Історія України-Руси. Том IX. Розділ V.
 Смолій В. А., Степанков В. С. «Богдан Хмельницький», Альтернативи, 2003 — ISBN 966-7217-76-0
 Tomasz Ciesielski — Od Batohu do Żwańca, Wydawnictwo Inforteditions, 2007 — ISBN 978-83-89943-23-1
 Calin Hentea — Brief Romanian Military History, The Scarecrow Press, 2007 — ISBN 0-8108-5820-7

Ссылки 
  М. Грушевський. Історія України-Руси. Том IX. Розділ V. Вінець і кінець Тимоша Хмельниченка.
  Наталія Яковенко. Нарис історії України З найдавніших часів до кінця XVIII ст. Розділ V. Козацька ера. § 1. Козацька революція 1648—1657 рр. Дипломатія Хмельницького в пошуках виходу.

Битвы восстания Хмельницкого
Сражения в Румынии
Сражения 1653 года
Сражения Валахии
Сражения Молдавского княжества